El Porvenir (uit het Spaans: "De toekomst") kan verwijzen naar:
El Porvenir (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Santa Ana
El Porvenir (Atlántida), een gemeente in het Hondurese departement Atlántida
El Porvenir (Francisco Morazán), een gemeente in het Hondurese departement Francisco Morazán
El Porvenir (Panama), de hoofdstad van de Panamese comarca Kuna Yala
 El Porvenir, een district van de Peruviaanse provincia Trujillo